Flore:
 Flore Hazoume, o scriitoare congoleză
 Suzanne Rachel Flore Lenglen (1899  1938), o jucătoare de tenis francez

 Café de Flore, o cafenea din cartierul parizian Saint-Germain-des-Prés

Vezi și 
 Florin (prenume)

Nume de familie franceze